Hrvatski otoci:
 Lunga (Vrsar), Vrsarsko otočje
 Lunga (Kornat), Kornati